Der Begriff Doppelschlag bezeichnet

 in der Musik eine bestimmte Verzierung, siehe Verzierung (Musik)
 auf der Trommel eine Spieltechnik, siehe Doppelschlag (Trommel)
 in der Militärgeschichte einen amerikanischen Luftangriff aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Operation Double Strike
 einen Fehler bei der Prägung von Münzen, siehe Doppelschlag (Münze)

Siehe auch:
 Doppelschlägige Tür